Аскское кровопролитие — массовая резня, организованная войсками СС во время Второй мировой войны во французской деревне Аск.

В результате покушения неустановленных личностей на немецкий военный поезд в ночь с 1 на 2 апреля 1944 года в окрестностях вокзала Аск, были расстреляны 86 невинных штатских. Событие получило значительный отклик во всем регионе и укрепило враждебность к немецким оккупантам. В знак протеста против насилия 60 000 человек приняли участие в забастовке в Лилле, что явилось одной из самых больших французских манифестаций времен войны. Толпа, численность которой оценена в 20 000 человек, приняла участие в похоронном шествии.

Литература 
 Édouard Catel, Le Crime des nazis à Ascq, Croix du Nord, Lille, 1944. Reedited by Société historique de Villeneuve-d'Ascq et du Mélantois (SHVAM) in 1996.
 Louis Wech, J'accuse, Imprimerie Boulonnais, Ascq, 1945. Reedited by SHVAM in 1996.
 Jacob Louis, Crimes hitlériens : Ascq - Le Vercor, Éd. Mellotte, collection "Libération" 1946.
 Die faschistische Okkupationspolitik in Frankreich (1940- 1944) Dokumentenauswahl. Hg. und Einl. Ludwig Nestler. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1990 ISBN 3-326-00297-1.
 Docteur Jean-Marie Mocq La 12e SS Hitlerjugend massacre Ascq, cité martyre (album historique), Éd. Heimdal, 1994
 Claudia Moisel, Frankreich und die deutschen Kriegsverbrecher: Politik und Praxis der Strafverfolgung nach dem Zweiten Weltkrieg. Göttingen: Wallstein, 2004. ISBN 3-89244-749-7

Вильнёв-д’Аск
Преступления нацистов во Франции
Убийства, совершённые в 1944 году
События 2 апреля
Апрель 1944 года